UIZ est un sigle pouvant désigner :
Université Ibn Zohr au Maroc
le code AITA de Utica (Berz-Macomb Airport), Michigan, États-Unis.

Homonymie